Sauter ist ein Familienname.

Wortherkunft 
Sauter (Schreibvariante: Sautter) sowie – ohne frühneuhochdeutsche Diphthongierung – Suter (Schreib- und Aussprachevariante: Sutter) ist ein altes, im 15. Jahrhundert ausgestorbenes deutsches Wort für „Näher, Schneider, Schuster“, das über mittelhochdeutsch sûtære, althochdeutsch sũtāri auf lateinisch sūtor „Schuster, Schuhmacher“ zurückgeht.

Namensträger 
 Adolf Sautter (1872–1956), deutscher Bildhauer
 Christian Sautter (* 1940), französischer Politiker
 Emil Sautter (1864–1954), Schweizer Schauspieler und Autor
 Erich Sautter (1905–nach Mai 1945), deutscher Lagerzahnarzt im KZ Auschwitz
 Gerda Sautter de Hotzen (1921–2009), deutsche Bildhauerin
 Guy Sautter (1886–1961), englischer Badmintonspieler
 Hannes Sautter (1931–2012), deutscher Sanitätsoffizier

 Helma Fink-Sautter (1924–2017), deutsche Mäzenatin und Stiftungsgeberin
 Hermann Sautter (* 1938), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Johannes von Sautter (1807–1855), württembergischer Landtagsabgeordneter
 Karl Sautter (1872–1960), deutscher Verwaltungsbeamter
 Leopold Sautter (1897–1979), deutscher Baufachmann
 Nicola Sautter (* 1969), deutsche Ernährungsberaterin und Buchautorin
 Patricia Elsmore-Sautter (* 1979), Schweizer Eishockeytorhüterin
 Udo Sautter (1934–2019), deutscher Historiker

Siehe auch 
 Sauter (Familienname)
 Sauder
 Sautner

Einzelnachweise 

Familienname